NGC 7799 — звезда в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7799
Пегас (созвездие)